La gara di Sciabola a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si è svolta il 21 luglio 2014.

Il titolo iridato è andato alla Germania che ha sconfitto in finale la Corea del Sud. La medaglia di bronzo è andata all'Ungheria che nella finale per il terzo posto ha sconfitto la Russia.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2014